Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Chris Evert-Lloyd /  Wendy Turnbull (semifinali)

 Betsy Nagelsen /  Anne White (secondo turno) 
 Beverly Mould /  Elizabeth Sayers (primo turno) 
 Jo Durie /  Catherine Tanvier (secondo turno) 
 Alycia Moulton /  Paula Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1984